Целинное — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Целинное — село в Ерейментауском районе Акмолинской области, ликвидировано в 2007 году.
 Целинное — село в подчинении Аркалыкской городской администрации Костанайской области.
 Целинное — село в Денисовском районе Костанайской области, упразднено в 2017 г.
 Целинное — село в Камыстинском районе Костанайской области, ликвидировано в 2014 году.
 Целинное — село в Карабалыкском районе Костанайской области.
 Целинное — село в Белорусском сельском округе Карасуского района Костанайской области, упразднено в 2017 г.
 Целинное — село в Целинном сельском округе Карасуского района Костанайской области.
 Целинное — село в Мендыкаринском районе Костанайской области, ликвидировано в 2009 году.
 Целинное — село в Сарыкольском районе Костанайской области.
 Целинное — село в Фёдоровском районе Костанайской области, ликвидировано в 2008 году.
 Целинное — село в подчинении городской администрации Аксу Павлодарской области.
 Целинное — село в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области.
 Целинное — село в Аккайынском районе Северо-Казахстанской области, упразднено в 2000-е годы.
 Целинное — село в Жамбылском районе Северо-Казахстанской области, ликвидировано в 2008 году.
 Целинное — село в Тайыншинском районе Северо-Казахстанской области.
 Целинное — село в Тимирязевском районе Северо-Казахстанской области.
 Целинное — село в районе имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области.
 Целинное — село в Шардаринском районе Туркестанской области.
 Целинное — прежнее, до 2009 года, название села Кокпекти Мартукского района Актюбинской области.
 Целинное — прежнее, до 2007 года, название села Акын Сара Ескельдинского района Алматинской области.
 Целинное — прежнее, до 2008 года, название села Акжол в Шетском районе Карагандинской области.
 Целинное — прежнее, до 2001 года, название села Кетебай Жетысайского района Туркестанской области.
 Целинное — прежнее, до 1999 года, название села Кобек в Жетысайском районе Туркестанской области.
 Целинное — прежнее, до 2000 года, название села Тын в Жетысайском районе Туркестанской области.
 Целинное — прежнее, до 2000 года, название села Нурлыжол Мактааральского района Туркестанской области.
 Целинное — прежнее, до 2008 года, название села Берекели Сарыагашского района Туркестанской области.

Россия 
 Целинное — село в Целинном районе Алтайского края.
 Целинное — посёлок в Хайбуллинском районе Башкортостана.
 Целинное — село в Ленинском районе Еврейской автономной области.
 Целинное — село в Целинном районе Курганской области.
 Целинное — село в Коченёвском районе Новосибирской области.
 Целинное — село в Русско-Полянском районе Омской области.
 Целинное — село в Кызылском кожууне Республики Тыва.
 Целинное — село в Ширинском районе Республики Хакасия.

Крым 
Спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России.
 Целинное — село в Джанкойском районе.

См. также 
 Целинное сельское муниципальное образование
 Целинное сельское поселение